Сади Карно може да се отнася за:
 Сади Карно (физик) (1796-1832), френски учен, син на Лазар Карно;
 Сади Карно (политик) (1837-1894), френски политик, син на Иполит Карно.